

Patronyme 
 Anca Safta, (1978 -), athlète roumaine
 Amel Safta, (1957 -), actrice tunisienne

Acronyme 
 SAFTA, acronyme de "South African Film and Television Awards" récompense du cinéma d'Afrique du Sud 

Homonymie de patronyme